Ch’ing-yüan-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingyuan (prefekturhuvudort), Guangdong, 
 Baoding (ort), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar